est un nom de famille japonais. Il serait le cinquième nom le plus porté au Japon.

Répartition 
Watanabe est un nom porté à l'origine exclusivement par des aristocrates descendant directement de l'empereur Saga (786-842),  empereur de la dynastie impériale du Japon.

Le membre le plus célèbre de la famille est le samouraï Watanabe no Tsuna (953-1025), compagnon d'armes de Minamoto no Yorimitsu et célèbre pour ses exploits militaires dans plusieurs contes et légendes du Japon. Les Watanabe de Hakata seront daimyos du domaine de Hakata dans la (province d'Izumi) jusqu'à la restauration de Meiji de 1868. Les Watanabe du clan Ōmura (province de Hizen) et les Watanabe du clan Suwa (province de Shinano) feront partie des Pairs après 1868.

Pendant les guerres du , se rendront célèbres les samouraïs : 
 Hajime Watanabe du clan Mōri, lors des batailles de Gassan-Toda (1540), de Miyajima (1555), et de Moji (1561)
 Watanabe Moritsuna (1542-1620) qui rejoignit Ieyasu Tokugawa lors des batailles d'Anégawa (1570), de Mikatagahara (1573), et de Nagashino (1575).

Patronyme 

 Akeno Watanabe (1982-), seiyū japonaise ;
 Akira Watanabe (1984-), joueur professionnel de shogi japonais ;
 Daigo Watanabe (1984-), footballeur japonais ;
 Emi Watanabe (1958-), patineuse artistique japonaise ;
 Gedde Watanabe (1955-), acteur américain ;
 Hajime Watanabe (1967-), graveur buriniste sur bois japonais ;
 
 
 Junya Watanabe (1961-), styliste japonais ;
 Katsuaki Watanabe (1942-), président de Toyota depuis 2005 ;
 Kazan Watanabe (1793-1841), peintre de genre et portraitiste japonais ;
 Kazunari Watanabe (1983-), coureur cycliste japonais ;
 Kazuo Watanabe (1901-1975), écrivain et humaniste japonais ;
 Kazurō Watanabe (1955-), astronome amateur japonais ;
 Kazutoshi Watanabe, homme d'affaires japonais ;
 Ken Watanabe (1959-), acteur japonais ;
 Kenji Watanabe (1969-2017), nageur japonais ;
 Kiyomi Watanabe (1996-), judokate philippo-japonaise ;
 Kodai Watanabe (1986-), footballeur japonais ;
 Kunio Watanabe (1899-1981), réalisateur japonais ;
 Koji Watanabe (1964-), médiéviste japonais ;
 Luiz Tasuke Watanabe, karatéka brésilien ;
 Makoto Watanabe (1936-2022), diplomate japonais ;
 Marina Watanabe (1970-), chanteuse, actrice, présentatrice TV, écrivaine, ex-idole japonaise ;
 Masashi Watanabe (1936-1995), joueur et entraîneur de football japonais ;
 Masayoshi Watanabe (1954-), chimiste japonais ;
 Mayu Watanabe (1994-), chanteuse et idole japonaise ;
 Michio Watanabe (1923-1995), homme politique japonais ;
 Mikio Watanabe (1954-), graveur japonais, travaillant en France ;
 Minayo Watanabe (1969-), chanteuse, actrice, animatrice TV, idole japonaise ;
 Misako Watanabe (1932-), actrice japonaise ;
 Misato Watanabe (1966-), chanteuse pop-rock japonaise ;
 On Watanabe (1902-1930), écrivain japonais, de littérature policière et fantastique ;
 Osamu Watanabe (1940-), lutteur japonais ;
 Rikako Watanabe (1964-), organiste et compositrice japonaise ;
 Satomi Watanabe (1999-), joueuse de squash japonaise ;
 Shin'ichirō Watanabe (1965-), réalisateur et scénariste japonais ;
 Shotaro Watanabe (1994-), coureur cycliste japonais ;
 Shōzaburō Watanabe (1885-1962), éditeur japonais d'estampe ;
 Takashi Watanabe (1957-), réalisateur japonais de série d'animation ;
 Takehiro Watanabe (1993 - ), coureur japonais du combiné nordique ;
 Tamae Watanabe (1938-), alpiniste japonaise ;
 Tōru Watanabe (1961-20221), acteur et chanteur japonais ;
 Yayoi Watanabe (1952-), actrice japonaise ;
 Yōko Watanabe (1953-2004), soprano japonaise ;
 Yosei Watanabe, alias m1dy, producteur et disc jockey de speedcore japonais ;
 Yoshimi Watanabe (1952-), homme politique japonais ;
 Yumi Watanabe (1970-), footballeuse japonaise ;
 .

Pseudonyme 

 Héritier Watanabe, de son vrai nom Héritier Bondongo Kabeya né le , est un chanteur, danseur, et auteur-compositeur-interprète congolais.

Titre 

 Watanabe et la sorcière, conte japonais du Moyen Âge.

Patronyme japonais